Трахтенберг (латиницею Trachtenberg або Trachtenburg, івритом טרחטנבּרג‎ або טרכטנבּרג‎) — прізвище, типове для українських євреїв. Розповсюджене особливо у Вінниці, Кам'янці-Подільському, Літині, Бендерах, Кишиневі та ін.

Відомі носії 

Трахтенберг
 Трахтенберг Віктор, режисер.
 Трехтенберг Геннадій Михайлович (нар. 1917), діяч цирку, заслужений працівник культури РРФСР.
 Трахтенберг Ісаак Михайлович (нар. 11 листопада 1923) — український і радянський гігієніст, професор (1966), доктор медичних наук (1964), член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (1994).
 Трахтенберг Лев, звукооператор.
 Трахтенберг Натан Соломонович (1920—1975) — радянський український звукооператор.
 Трахтенберг Наум Михайлович (1909, Одеса — 1970, Москва) — радянський актор, кінорежисер і письменник.
 Трахтенберг Наум Юхимович (1910—1977) — радянський архітектор.
 Трахтенберг Олександр (1884—1966), марксист, засновник International Publishers (Нью-Йорк).
 Трахтенберг Олександр Хунович (1931—2016) — радянський і російський хірург, учений-медик в галузі торакальної хірургії та онкології.
 Трахтенберг Роман Львович (1968—2009), російський шоумен, теле- і радіоведучий, актор, письменник.

Trachtenberg (анг.)

 Трахтенберг Алан — учений American Studies.
 Трахтенберг Арі — професор у Бостонському університеті.
 Трахтенберг Герман (1839—1895), юрист.
 Трахтенберг Яків (1888—1953) — винахідник системи швидкого обліку (система Трахтенберга).
 Трахтенберг Марк — історик.
 Мішель Трахтенберг — американська актриса.
 Трахтенберг Стівен Джоел, колишній президент університету Джорджа Вашингтона.

Трахтенбург (анг.)

 Трахтенбург Джейсон
 Трахтенбург Мілтон
 Трахтенбург Рейчел, американський музикант.
 Trachtenburg Family Slideshow Players (:en:Trachtenburg Family Slideshow Players).

Єврейські прізвища
Прізвища